Motociklistična Velika nagrada Velike Britanije 2005 je bila deveta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2005. Potekala je 24. julija 2005.

Razred MotoGP

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2005
2005